Edeling ist eine historische Bezeichnung für einen germanischen Adligen

Edeling ist der Familienname folgender Personen:

 Petrus Edeling (auch: Peter Edeling; 1522–1602), lutherischer Theologe und als reformatorischer Superintendent des Bistums Cammin (Stift Kolberg-Cammin)

Edeling bezeichnet:
 Edeling, Stadt in Ungarn; siehe: Edelény

Siehe auch:
 Edelfrei
 Edling (Begriffsklärung)